Манушкино:

Населённые пункты 
 Манушкино — село в Няндомском районе Архангельской области
 Манушкино — деревня во Всеволожском районе Ленинградской области
 Манушкино — деревня в Киришском районе Ленинградской области
 Манушкино — посёлок при станции во Всеволожском районе Ленинградской области
 Манушкино — деревня в Чеховском районе Московской области
 Манушкино — село в Опочецком районе Псковской области
 Манушкино — село в Новоржевском районе Псковской области
 Манушкино — посёлок в Рамешковском районе Тверской области
 Манушкино — посёлок в Торопецком районе Тверской области
 Манушкино — посёлок в Угличском районе Ярославской области

Озёра 
 Манушкино — озеро в Валдайском районе Новгородской области

Объекты инфраструктуры 
 Манушкино — железнодорожная платформа во Всеволожском районе Ленинградской области

См. также 
 Малое Манушкино — упразднённая деревня во Всеволожском районе Ленинградской области